Fluch der guten Tat (Anspielung auf Der Fluch der bösen Tat) steht für:
 Polizeiruf 110: Fluch der guten Tat, deutscher Fernsehfilm der Reihe Polizeiruf 110 aus dem Jahr 2001
 SOKO Potsdam: Fluch der guten Tat, Folge aus der deutschen Krimiserie SOKO Potsdam aus dem Jahr 2019, siehe SOKO Potsdam #Staffel 2

 Der Fluch der guten Tat steht für:
 Der Fluch der guten Tat (1973), deutscher Fernsehfilm der DDR mit Heinz Rennhack
 CSI: Miami – Der Fluch der guten Tat, Folge der US-amerikanischen Krimiserie CSI: Miami aus dem Jahr 2012, siehe CSI: Miami/Episodenliste #Staffel 10
 Marvel’s Daredevil: Der Fluch der guten Tat, Folge der US-amerikanischen Actionserie Marvel’s Daredevil aus dem Jahr 2018, siehe Marvel’s Daredevil/Episodenliste #Staffel 3